Zeid ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelhamid Abou Zeid (1965–2013), algerischer Terrorist
 Amer Ataher Abou Zeid (* 1962), ägyptischer Fußballspieler
 Fahrelnissa Zeid (1901–1991), türkische Künstlerin
 Gaber Mooti Abou Zeid (* 1954), ägyptischer Volleyballspieler
 Mahmoud Abu Zeid (* 1935), ägyptischer Politiker
 Mahmud Abu Zeid (* 1987), ägyptischer Pressefotograf
 Mohamed Abu Zeid Hamdy (* 1918), ägyptischer Diplomat und Politiker